Pjatnizkoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Pjatnizkoje (Belgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Belgorod
von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 in der Oblast Brjansk:
 Pjatnizkoje (Brjansk)
 in der Oblast Kaluga:
 Pjatnizkoje (Kaluga, Babynino), im Rajon Babynino
 Pjatnizkoje (Kaluga, Spas-Demensk), im Rajon Spas-Demensk
 in der Oblast Kursk:
 Pjatnizkoje (Kursk)
 in der Oblast Lipezk:
 Pjatnizkoje (Lipezk, Ismalkowo), im Rajon Ismalkowo
 Pjatnizkoje (Lipezk, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Pjatnizkoje (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Orjol:
 Pjatnizkoje (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Pjatnizkoje (Pensa, Baschmakowo), im Rajon Baschmakowo
 Pjatnizkoje (Pensa, Patschelma), im Rajon Patschelma
 in der Oblast Smolensk:
 Pjatnizkoje (Smolensk)
 in der Oblast Tula:
 Pjatnizkoje (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Pjatnizkoje (Tula, Leninski, Warfolomejewo), im Rajon Leninski, Landgemeinde Warfolomejewo
 Pjatnizkoje (Tula, Leninski, Saizewo), im Rajon Leninski, Landgemeinde Saizewo
 in der Oblast Twer:
 Pjatnizkoje (Twer, Maksaticha), im Rajon Maksaticha
 Pjatnizkoje (Twer, Rschew), im Rajon Rschew
 Pjatnizkoje (Twer, Toropez), im Rajon Toropez
 Pjatnizkoje (Twer, Wessjegonsk), im Rajon Wessjegonsk